Olympiastadion – pol. Stadion Olimpijski
 Olympia-Stadion – stadion w Niemczech, w Laupheim
 Olympia-Stadion – stacja metra w Berlinie